Shanghai steht für:

 Shanghai, chinesische Stadt
 Shanghai, Variante des Dartspiels, siehe Darts #Shanghai

 Shanghai (Computerspiel), Umsetzung des Brettspiels Mahjong
 Shanghai (2010), Thriller von Mikael Håfström (2010)
 (2197) Shanghai, Asteroid des Hauptgürtels

chinesische Fahrzeughersteller:
 Shanghai Automotive Industry Corporation, chinesischer Konzern, siehe SAIC Motor
 Shanghai Auto Works, ehemalig
 Shanghai Bus Repair Works, ehemalig
 Shanghai Mini-Auto Works, ehemalig

Siehe auch:
 Schanghaien (Seemannssprache: gewaltsames Rekrutieren)

 Changhai